Ludovic Magnin (Lausana, 20 de Abril de 1979) é um ex-futebolista suíço que jogava como lateral esquerdo. Seu ultimo clube na carreira foi o FC Zurich, se aposentando no fim de 2012.

Magnin teve como melhor fase da carreira a sua passagem pelo Stuttgart, onde conquistou a Bundesliga na temporada 2006-07.

Encerrou sua carreira na Seleção Suíça com 63 participações e 3 gols pela desde sua estréia, em 2000. Foi convocado para a Copa do Mundo 2006 e também participou da Eurocopa 2004. A principio não iria para a Copa do Mundo de 2010, mas devido a lesão de Christoph Spycher, foi convocado para a Copa do Mundo.

Títulos 
Werder Bremen

 Bundesliga: 2003-04
 Copa da Alemanha: 2004

VfB Stuttgart

 Bundesliga: 2006-07

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic
Magnin, Ludovic